Il Martirologio Romano lo colloca al 7 maggio, nonostante il martirio di Nicomedia venga generalmente ricordato il 22 giugno. Il nome di questo Flavio compare sicuramente in più documenti, risalenti al martirologio di Floro di Lione, ma anche al Martyrologium Hieronymianum, insieme ad altri fratelli martiri, i cui nomi, meno sicuri, sarebbero Augusto e Agostino.

Santi per nome
Santi romani del IV secolo
Martiri cristiani